La prova de 5 km femení al Campionat del Món de natació de 2017 es va celebrar el 19 de juliol de 2017.

Resultats 
La cursa es va iniciar a les 10:00.

Referències 

5km